Istria est une ancienne piève de Corse-du-Sud devant notamment son renom à la famille Colonna d'Istria qui en est originaire.

Voir ci-dessous les autres usages :

Toponymes

Istria : nom italien de l'Istrie, péninsule de l'Adriatique, partagée entre Italie et Croatie.
 Istria : une station de la ligne 5 du métro de Milan.

Istria : commune roumaine, dans laquelle se situe le site archéologique d'Histria.

Personnalités 
 Daniel Istria (1970) : archéologue médiéval français
 Évelyne Istria : actrice française
 Pauline Istria (1939-2011) : journaliste française plus connue sous le nom de Paule Feuillet.

Autres 
 (183) Istria : astéroïde découvert en 1878 par Johann Palisa.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme